Tapiola může znamenat:

 Tapiola (Espoo) (švédsky Hagalund) – část města Espoo v jižním Finsku, vystavěná v 60. letech jako zahradní město.
 Tapiola (mytologie) – lesní říše z finské mytologie, sídlo boha Tapia a jeho manželky Mielikki
 Tapiola (symfonická báseň) – symfonická báseň skladatele Jeana Sibelia